Hohengeroldseck bezeichnet:

 die Ruine der Burg Hohengeroldseck bei Seelbach (Ortenaukreis), Deutschland
 die Grafschaft Hohengeroldseck
 die Hohengeroldseck-Formation, eine Gesteinseinheit

Hohengeroldseck ist ein Namensteil folgender Personen:
 Elisabeth von Hohengeroldseck (vor 1480–1540), Äbtissin

Siehe auch:
 Geroldseck